Fairley je priimek več znanih oseb:

 James W. Fairley, zdravnik
 Neil Hamilton Fairley, avstralski general
 Richard E. Fairley, računalničar